De Hemricourt of d'Hemricourt kan verwijzen naar:
 Hemricourt, met d' of de, een Luikse familie
 De Hemricourt de Grunne, een Waals geslacht
 De Hemricourt de Ramioulle of De Hemricourt de Ramioul

Personen met de achternaam: 
 Joseph-Mathias de Hemricourt de Grunne (1769-1853), Zuid-Nederlands edelman en generaal-majoor in het Oostenrijkse leger
 Jean Ernest Philibert Albert de Hemricourt de Ramioulle (1770-1835), lid Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal uit Zuid-Nederland
 Eugène de Hemricourt de Grunne (1823-1903), burgemeester van Bauffe
 Charles Arthur de Hemricourt de Grunne (1840-1911), Belgisch senator en burgemeester
 François de Hemricourt de Grunne (1850-1926), generaal in het Belgische leger
 Albert de Hemricourt de Grunne (1861-1931), burgemeester van Aye
 Léon de Hemricourt de Grunne (1873-1927), burgemeester van Rutten
 Charles de Hemricourt de Grunne (1875-1937), burgemeester van Aalter
 Eugène de Hemricourt de Grunne (1883-1940), burgemeester van Wezembeek-Oppem
 Xavier de Hemricourt de Grunne (1894-1944), Belgisch senator, burgemeester van Wezembeek-Oppem en verzetsstrijder
 Philippe de Hemricourt de Grunne (1905-1984), burgemeester van Rutten
 Baudouin de Hemricourt de Grunne (1917-2011), burgemeester van Wezembeek-Oppem
 Thierry de Hemricourt de Grunne (1959), burgemeester van Heks